Changeling puede hacer referencia a:

 Changeling, película estadounidense dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Angelina Jolie y John Malkovich, estrenada en 2008.
 Changeling: el ensueño, un juego de rol.